4 miejscowości w Portugalii
 São Salvador – miejscowość i sołectwo w gminie Mirandela
 São Salvador – miejscowość i sołectwo w gminie Odemira
 São Salvador – miejscowość i sołectwo w gminie Viseu
 São Salvador – miejscowość i sołectwo w gminie Santarém

1 miejscowość w Angoli
São Salvador – dawna nazwa miasta M’banza-Kongo w Angoli